Benner ist der Familienname folgender Personen:

 Allen Rogers Benner (1870–1940), US-amerikanischer Klassischer Philologe
 Beate Benner (* 1949), deutsche Juristin und Gerichtspräsidentin
 Christiane Benner (* 1968), deutsche Soziologin und Gewerkschaftsfunktionärin
 Dietrich Benner (* 1941), deutscher Pädagoge und Erziehungswissenschaftler
 Emmanuel Benner (1836–1896), französischer Maler
 Friedemann Benner (* 1956), deutscher Komponist, Sänger und Synchronsprecher
 George Jacob Benner (1859–1930), US-amerikanischer Politiker
 Gerrit Benner (1897–1981), niederländischer Maler und Grafiker
 Hans Benner (* 1949), deutscher Politiker (SPD)
 Heinz Friedrich Benner (* 1939), deutscher Staatssekretär
 Hermann Benner (* 1935), deutscher Berufsbildungsforscher und Bildungspädagoge 
 Horst Benner (1927–2019), deutscher Veterinärmediziner
 Huelet Benner (1917–1999), US-amerikanischer Sportschütze
 Jean Benner (1836–1906), französischer Maler
 Johann Friedrich Christian Benner († 1831), Verwaltungsbeamter und Richter
 Karl Benner (1889–1955), deutscher Landrat
 Klaus-Ulrich Benner (* 16. Oktober 1939), deutscher Mediziner und Hochschullehrer 
 Lukas Benner (* 1996), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen), MdB
 Maikel Benner (* 1980), niederländischer Baseballspieler
 Matthias Benner (* 1974), deutscher Filmemacher
 Max Bircher-Benner (1867–1939), Schweizer Arzt und Ernährungsreformer
 Otto Benner (1929–2011), deutscher Politiker (SPD)
 Patricia Benner (* 1934), US-amerikanische Pflegewissenschaftlerin
 Paul Benner (1877–1953), Schweizer Dirigent, Organist und Komponist
 Peter Benner (* 1967), deutscher Mathematiker und Hochschullehrer
 Thorsten Benner (* 1973), deutscher Politologe
 Walter Benner (1912–2005), deutscher Glasmaler
 Wolfgang Benner (* 1940), deutscher Wirtschaftswissenschaftler

Benner bezeichnet außerdem:
 Benner Motor Car Company, US-amerikanischer Automobilhersteller
 (9012) Benner, ein Asteroid